Gminy w USA:
 Lowe (ang. Lowe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Moultrie
 Lowe (ang. Lowe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Lowe (ang. Lowe Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel